Bridwell kan som auktorsförkortning betyda:

 John Colburn Bridwell
 A.W. Bridwell

Robotskapade auktorsförkortningar